Slim ist der Familienname folgender Personen:

 Alberta Slim (geb. Eric Charles Edwards; 1910–2005), britischer Country-Sänger
 Carlos Slim Helú (* 1940), mexikanischer Unternehmer
 Carolina Slim (eigentlich Edward P. Harris; 1923–1953), US-amerikanischer Blues-Gitarrist und Sänger
 Iceberg Slim (1918–1992), US-amerikanischer Zuhälter und Schriftsteller

 Lokman Slim  (1962–2021), libanesischer Verleger, Filmemacher, Publizist und Kulturvermittler
 Magic Slim (eigentlich Morris Holt; 1937–2013), US-amerikanischer Blues-Gitarrist, Sänger und Songschreiber
 Maurice Slim (* ≈1955), libanesischer General und Politiker
 Memphis Slim (1915–1988), amerikanischer Blues-Sänger und -Pianist
 Mongi Slim (1908–1969), tunesischer Politiker
 TV Slim (eigentlich Oscar Wills; 1916–1969), US-amerikanischer Blues- und R&B-Sänger
 William Slim, 1. Viscount Slim (1891–1970), britischer Feldmarschall, Generalgouverneur von Australien
sowie
 Fatboy Slim (* 1963), britischer Musiker 

Slim ist der Vorname oder Spitzname folgender Personen:

 Slim Amamou (* 1977), tunesischer Unternehmer und Politiker
 Slim Bryant (Thomas Hoyt Bryant; 1908–2010), US-amerikanischer Country-Musiker
 Slim Dortch (Henry Pierce Dortch; 1921–2000), US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Musiker
 Slim Jedidi (* 1970), tunesischer Fußballschiedsrichter
 Slim Lamar, US-amerikanischer Jazzmusiker und Bandleader
 Slim Richey (Michael Richey; 1938–2015), US-amerikanischer Bluegrass- und Jazzgitarrist
 Slim Shady (Marshall Bruce Mathers III; * 1972), US-amerikanischer Rapper und Produzent, siehe Eminem
 Amarillo Slim (1928–2012), US-amerikanischer Pokerspieler, siehe Thomas Preston
 Driftin’ Slim (1919–1977), US-amerikanischer Bluessänger, -gitarrist und -mundharmonikaspieler 
 Polka Dot Slim (Vincent Monroe; 1919–1981), US-amerikanischer R&B- und Bluesmusiker
 Texas Slim, Pseudonym von John Lee Hooker

Slim ist der Titel eines Filmes:
 Slim, USA 1937 von Ray Enright mit Henry Fonda

SLiM oder SLIM steht als Abkürzung für:

 SLiM (Simple Login Manager), Login-Manager für unixode Systeme
 Société Lyonnaise de l’Industrie Mécanique et Autos Pilain, französischer Automobilhersteller
 Skeletal muscle LIM-protein 1, siehe Skelettmuskelprotein FHL-1

SLIM